Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XVI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XVI. Gesetzgebungsperiode begann am 19. Mai 1983 und endete am 16. Dezember 1986. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XVI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

16